John (Mikkelsen) Lauridsen – duński piłkarz
 Karina Lauridsen – duńska pływaczka
 Mathias Lauridsen – duński model
 Morten Lauridsen – amerykański kompozytor
 Thomas Stuer-Lauridsen – duński badmintonista

 Laurids Lauridsen Thurah – duński architekt okresu baroku.